Rutvenjak je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Rutvenjak Veliki, otoček zahodno od otoka Lastovo
 Rutvenjak Mali, otoček zahodno od otoka Lastovo